Neuenherweg ist der Name folgender Orte:

 Neuenherweg (Halver), ein Ortsteil der Stadt Halver in Nordrhein-Westfalen
 Neuenherweg (Hückeswagen), ein Ortsteil der Stadt Hückeswagen in Nordrhein-Westfalen